Der Hochsprung der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2010 wurde am 27. und 29. Juli 2010 im Olympiastadion Estadi Olímpic Lluís Companys der spanischen Stadt Barcelona ausgetragen.

In diesem Wettbewerb errangen die russischen Hochspringer einen Doppelsieg. Europameister wurde Alexander Schustow. Silber ging an Iwan Uchow. Der Brite Martyn Bernard belegte Rang drei.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Am höchsten sprang der russische Europameister Alexander Schustow im Finale mit 2,33 m, womit er drei Zentimeter unter dem Rekord blieb. Zum Europarekord fehlten ihm neun, zum Weltrekord zwölf Zentimeter.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
27. Juli 2010, 19:10 Uhr

27 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 2,29 m. Keiner der Athleten ging diese Höhe an, nachdem die Entscheidung über die Finalteilnahme bereits vorher gefallen war. So erreichten die zwölf bestplatzierten Hochspringer das Finale (hellgrün unterlegt). Für die Qualifikation reichten schließlich bei maximal einem Fehlversuch übersprungene 2,26 m.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

29. Juli 2010, 18:30 Uhr

Weblinks 
 Barcelona European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 16. Februar 2023
 Europameisterschaften in Barcelona (27. Juli bis 1. August), HOCHSPRUNG MÄNNER, leichtathletik.de, abgerufen am 16. Februar 2023
 Men High Jump Athletics European Championship 2010 Barcelona (ESP), todor66.com, abgerufen am 16. Februar 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, 21st European Athletics Championships. Barcelona ESP 27 JUL–01 AUG 2010, Estadio Olímpico, Men High Jump, S. 673, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 16. Februar 2023
 Track and Field Statistics, European Championships 2010, trackfield.brinkster.net (englisch), abgerufen am 16. Februar 2023

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 2010